Аль-Хафез, Амин:
 Аль-Хафез, Амин (1926—2009) — премьер-министр Ливана (1973).
 Аль-Хафез, Амин (1921—2009) — председатель Президентского Совета Сирии (1963—1966).